kuni (kuni-boazi) – język papuaski używany w Papui-Nowej Gwinei
  – język austronezyjski używany w Papui-Nowej Gwinei